Nagatoro bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Nagatoro (Saitama)
 ein Lehen: Nagatoro (Han)